(18?-19?), président de l'université de Princeton aux États-Unis, de 1888 à 1902 ;
 Nina Landey (?-), actrice américaine.
Patronyme anglais